W dawnej Polsce zakład produkcji potażu nazywano potasznią lub budą. Toponimiczną pamiątką całej tej wielkiej gałęzi przemysłu polskiego z okresu Jagiellonów są setki nazw miejscowości: Potasznia, Potaszniki, Potasze, Potażnia, Potażniki, Buda Ruska, Budy Michałowskie

 Buda – zachodnia część stolicy Węgier, Budapesztu
 psia buda
 Rock Cafe Buda – klub Muzyczny w Gdyni

Osoby  
 Klara Buda (ur. 1964) – albańska pisarka, eseistka i dziennikarka, redaktorka naczelna albańskiego oddziału RFI do 2010 r.
Waldemar Buda – polski prawnik, poseł na Sejm RP

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Buda – część wsi Gdola w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Buda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice
 Buda– część wsi Łubno w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Buda – część wsi Ulanica w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Buda – część wsi Gwoźnica Dolna w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec

Miejscowości poza granicami Polski 
 Ukraina
 Buda – miejscowość na Ukrainie
 Buda – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego Ukrainy

 USA
 Buda – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hays
 Buda – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau

Białoruś 
 Buda – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim
 Buda – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie żytkowickim
 Buda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Buda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna
 Buda II – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna
 Buda – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi
 Buda I – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi
 Buda II – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi

Zobacz też 
 Budka
 Budy